The Time Machine (romance), de H. G. Wells
The Time Machine (1960), filme com Robert Taylor e Yvette Mimieux
A Máquina do Tempo (2002), filme com Guy Pearce e Samantha Mumba (original: The Time Machine)
Máquina do Tempo (série de livros), original: Time Machine
Time Machine (banda), italiana
Time Machine (álbum de Joe Satriani)
Time Machine (álbum de Rick Wakeman)
"Time Machine" (canção de Girls' Generation)
The Time Machine Tour, vídeo de Darren Hayes

Ou ainda
Máquina do tempo, ferramenta fictícia que permitiria deslocamento através do tempo

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música